Сёстры Уильямс — победительницы турнира.

Квета Пешке и Катарина Среботник защищали свой титул в статусе третьей пары турнира, но дошли лишь до третьего круга.

Общая информация 
Два мононациональных дуэта сыграли в финале турнира впервые с 2009 года (тогда одной из пар также были сёстры Уильямс). Мононациональный чешский дуэт дошёл до решающего матча впервые с момента образования Чехии.

Посев 

  Лизель Хубер /  Лиза Реймонд (Полуфинал) 
  Сара Эррани /  Роберта Винчи (Четвертьфинал) 
  Квета Пешке /  Катарина Среботник (Второй раунд)
  Мария Кириленко /  Надежда Петрова (Второй раунд)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Четвертьфинал) 
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Финал)
  Ярослава Шведова /  Галина Воскобоева (Третий раунд)
  Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Второй раунд)

<ol start=9>
 Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес ''(Четвертьфинал) 
 Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс ''(Четвертьфинал) 
 Натали Грандин /  Владимира Углиржова ''(Третий раунд)
 Анабель Медина Гарригес /  Аранча Парра Сантонха ''(Первый раунд)
 Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза ''(Третий раунд)
 Жисела Дулко /  Паола Суарес ''(Первый раунд)
 Ирина-Камелия Бегу /  Моника Никулеску ''(Второй раунд, отказ)
 Чжуан Цзяжун /  Вера Душевина (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Наоми Броуди /  Йоханна Конта (Первый раунд)
  Тара Мур /  Мелани Саут ''(Первый раунд)

<ol start="3">
  Лора Робсон /  Хезер Уотсон (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Весна Долонц /  Ольга Савчук (Первый раунд)
  Линдсей Ли-Уотерс /  Меган Мултон-Леви ''(Первый раунд)

<li> Мирьяна Лучич /  Валерия Савиных (Второй раунд)
<li> Дарья Юрак /  Каталин Мароши (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые